Элитный раунд чемпионата Европы по футболу среди юношей 2015 стал вторым раундом отборочного турнира к финальному стадии чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2015.

27 команд начали выступление в первом раунде плюс сборная Испания, которая автоматически получила путевку в элитный раунд. Они были поделены на 7 групп по 4 команды. Одна из команд в каждой группе принимала у себя матчи группы. Команды, занявшие первое место в каждой группе, прошли в финальный раунд. Жеребьевка элитного раунда прошла 3 декабря 2014 в Ньоне, Швейцария. Матчи проходили c 26 марта по 3 июня 2015 года.

Жеребьевка 
В преддверии жеребьевки участники элитного раунда были разделены на четыре корзины согласно их коэффициентам. Семь команд с наивысшим посевом попали в корзину А, семь следующих — в корзину В и так далее. При жеребьевке команды, встречавшиеся в отборочном раунде, были разведены по разным группам.

″Согласно решению рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборные России и Украины разводятся при жеребьевке по разным группам.

Распределение очков 
В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество очков, используются следующие критерии:

1) количество очков в матчах между этими командами;

2) разница мячей в матчах между этими командами;

3) количество забитых мячей в матчах между этими командами, если две команды имеют одинаковые критерии 1-3, производится их пересчёт между этими командами (между 3 или 4 командами).

Если это не дало результат, то используется:

4) разница мячей во всех матчах;

5) количество забитых мячей во всех матчах;

6) жеребьёвка.

Если команды играют свой матч в группе в конце и делят после него первое место, имея равное количество забитых и пропущенных мячей, сыграв в матче вничью, и при этом их никто не может догнать или обогнать, проводится серия пенальти.

Группы 

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Примечания 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)